Reinhard Schwarzenberger (ur. 7 stycznia 1977 w Saalfelden) – austriacki skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski, brązowy medalista mistrzostw świata oraz trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach Pucharu Świata odniósł dwa zwycięstwa, oba w konkursach Turnieju Czterech Skoczni – w grudniu 1994 w Oberstdorfie i w styczniu 1996 w Garmisch-Partenkirchen. Zwycięstwo w Oberstdorfie było jednocześnie jego debiutem w konkursie Pucharu Świata (wcześniej, w styczniu 1994, nie przeszedł kwalifikacji do zawodów Turnieju w Innsbrucku i Bischofshofen). Był ponadto pięć razy na podium zawodów pucharowych, po raz ostatni w marcu 1999 w Lahti. W klasyfikacji Pucharu Świata zajął 9. miejsce w sezonie 1995/1996 oraz 15. miejsce w sezonie 1998/1999. Był zawodnikiem z pogranicza pierwszej i drugiej reprezentacji austriackiej, wielokrotnie rywalizował również w Pucharze Kontynentalnym, odnosząc osiem zwycięstw w zawodach tej rangi.

Obok zwycięstw pucharowych do jego największych sukcesów należy zaliczyć brązowy medal w drużynie na igrzyskach olimpijskich w Nagano w 1998 oraz brązowy medal w drużynie na mistrzostwach świata w Ramsau w 1999. Indywidualnie na igrzyskach w Nagano w był siódmy na dużej skoczni oraz dwunasty na normalnej. W Ramsau był dziesiąty na normalnym obiekcie i trzynasty na dużym. Uczestniczył również w mistrzostwach świata w Thunder Bay w 1995, gdzie w konkursie na normalnej skoczni był siódmy, a na dużej skoczni zajął 22. miejsce.

W 1995 zdobył srebrny medal zarówno indywidualnie jak i drużynowo na mistrzostwach świata juniorów w Gällivare. Rok wcześniej, podczas mistrzostw świata juniorów w Breitenwang wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Na Zimowej Uniwersjadzie w Innsbrucku w 2005 wywalczył srebro na normalnej skoczni, przegrywając jedynie z rodakiem Manuelem Fettnerem. Na dużej skoczni zajął piąte miejsce. Był ponadto trzeci w klasyfikacji końcowej 44. edycji Turniej Czterech Skoczni, plasując się za Jensem Weißflogiem i Ari-Pekką Nikkolą.

Startował ponadto na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz w 1996, gdzie był trzynasty oraz na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie w 1998, gdzie zajął 21. miejsce. Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił w Oberstdorfie. Było to w 2001, kiedy skoczył 202 m.

Jego ostatni występ na międzynarodowej arenie miał miejsce 1 stycznia 2007 w zawodach FIS Cup w Seefeld in Tirol. Był to jego jedyny występ w sezonie 2006/2007, po którym zakończył karierę.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 14.
 sezon 1995/1996: 9.
 sezon 1996/1997: 31.
 sezon 1997/1998: 21.
 sezon 1998/1999: 15.
 sezon 1999/2000: 30.
 sezon 2000/2001: 34.
 sezon 2002/2003: 27.
 sezon 2003/2004: 36.
 sezon 2004/2005: 74.
 sezon 2005/2006: 41.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994/1995 – 16.
 1995/1996 – 3.
 1996/1997 – 19.
 1997/1998 – 11.
 1998/1999 – 14.
 1999/2000 – 34.
 2000/2001 – 39.
 2002/2003 – 35.
 2003/2004 – 31.
 2004/2005 – 45.
 2005/2006 – 36.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 41.
 1998 – 36.
 1999 – 7.
 2000 – 17.
 2001 – 34.
 2003 – 22.
 2004 – 53.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 9.
 sezon 1997/1998: 33.
 sezon 1998/1999: 13.
 sezon 1999/2000: 6.
 sezon 2000/2001: 39.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 44.
 1995 – 22.
 1997 – 16.
 1998 – 8.
 1999 – 21.
 2000 – 20.
 2002 – 49.
 2003 – 12.
 2004 – 10.

Miejsca na podium chronologicznie 
  Hakuba – 13 września 1998 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Odznaczenia 
 Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich – 1998

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 
 Informacje o Reinhardzie Schwarzenbergerze w serwisie skijumping.pl

Uwagi

Przypisy 

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Saalfelden am Steinernen Meer